El Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1994 se celebró para determinar el Campeón de la División I de la NCAA. Fueron 64 los equipos que disputaron la fase final, jugándose la Final Four en el Charlotte Coliseum de Charlotte, Carolina del Norte. 

Los ganadores fueron el equipo de la Universidad de Arkansas, su primer título en su primera gran final, derrotando a la Universidad de Duke, en su séptima aparición en una partido por el título. Corliss Williamson, de los Razorbacks, fue elegido Mejor Jugador del Torneo.

Equipos

Fase final
* – Denota partido con prórroga.

East Regional – Miami

Final Regional

Southeast Regional – Knoxville, Tennessee

Final Regional

Midwest Regional – Dallas

Final Regional

West Regional – Los Angeles

Final Regional

Final Four @ Charlotte, North Carolina

Semifinales

Final

Referencias

Enlaces externos 
Resultados en sports-reference.com
Vídeo de la final completo

Baloncesto en 1994
Campeonato de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA